Mestečko ou Městečko est un toponyme qui peut désigner :

Mestečko, une commune du district de Púchov, dans la région de Trenčín.

Městečko, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Městečko Trnávka, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.